Кубок Тото 2016/2017 — 32-й розыгрыш Кубка Тото. Состязание проводится в два этапа: 14 команд премьер-лиги поделены на три группы, из которых 8 команд проходят в «плей-офф», где состязаются с выбыванием. Титул защищает «Маккаби» (Петах-Тиква).

Календарь

Групповой этап

Группа А 

|-

Группа B 

|-

Группа C 

|-

1/4 финала 

|colspan="5" style="background-color:#99cccc;" align=center|25-27 октября/29-30 ноября 2016

|}

1/2 финала 

|colspan="5" style="background-color:#99cccc;" align=center|14-15 декабря 2016

|}

Финал 

|colspan="5" style="background-color:#99cccc;" align=center|28 декабря 2016

|}

Ссылки 
 uefa.com
 Лига ха-Аль (иврит)
 Чемпионат Израиля по футболу 2016/2017
 Кубок Израиля по футболу 2016/2017
 Лига Леумит 2016/2017

2016/2017
Спорт в Израиле в 2016 году
Спорт в Израиле в 2017 году
Национальные футбольные европейские кубки в сезоне 2016/2017